De zestiende editie van het ATP-toernooi van Viña del Mar werd gehouden van 2 tot 8 februari 2009 in het Chileense Viña del Mar en maakte deel uit van de ATP World Tour 250. De officiële benaming van het toernooi is de Movistar Open. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van het Centro de Tenis Las Salinas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Vina del Mar
ATP-toernooi van Viña del Mar